Les Nornes, êtres mythologiques de la mythologie nordique ;
 Le norne, langue germanique scandinave, anciennement parlée dans des îles d'Écosse, et désormais disparue.